Туже́рино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, в лесной местности около руч.
Крутик (Чернец) и вблизи оз. Тужеринское (Шутово).

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1498 год. В списках селений Щирского погоста Шелонской пятины упоминалась деревня Тужерино.

В 1786 г. сельцо Тужилина Лужского уезда, что была деревня, принадлежало прапорщице Ирине Ивановне Вельяшевой. 

В 1840-50 гг владелец усадища Тужерино - помещик Назимов.

До прихода советской власти — помещичье имение.

В 1941—1944 гг. деревня находилась под фашистской оккупацией войсками Гитлеровской Германии. 

В ночь со 2 на 3 декабря 1943 года часть жителей деревни вместе с частью жителей соседней деревни Перехожа были сожжены эстонскими карателями в помещении почты деревни Леоново.

3 декабря 1943 года деревня была сожжена.

После войны деревня была отстроена, но не пережила развала СССР - на карте 2001 года помечена, как не жилая.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Тужерино вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население 
В 1911 г. число жителей в деревне, относившихся к Щирскому приходу - 117 человек.

Инфраструктура 
В 1930-41, 1944-50 годах действовал колхоз «Красное Тужерино». С 1950 года — бригада Тужерино колхоза «Пламя».

Дачи.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам и дороге местного значения из деревни Перехожа.

Примечания

Ссылки 
 Тужерино на Викимапии

Литература 
Туже́рино// Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 396.
Населённые пункты Струго-Красненского района